PRIS steht für: 
 Propofol-Infusionssyndrom, ein sehr seltener Symptomenkomplex schwerer unerwünschter Arzneimittelwirkungen
 Power Reactor Information System, ein Informationssystem über Kernkraftwerke der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA)

Pris steht für: 
 Pris, Projektname der sowjetischen U-Bootklasse Projekt 1855

Abkürzung